Passus (lateinisch, Pl. passūs) steht für

 einen Absatz in einem Text
 ein römisches Längenmaß, siehe Alte Maße und Gewichte (Römische Antike)

Siehe auch:

 Passos